Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine je druhá (společně s Prva nogometna liga RS) nejvyšší fotbalová ligová soutěž v ligovém systémů pořádaná na území Bosny a Hercegoviny. Liga byla založena v roce 2000. Ligy se účastní kluby geograficky ležící ve Federaci Bosny a Hercegoviny.

Složení ligy v ročníku 2014/15

Vítězové jednotlivých ročníků

Reference 

Fotbalové soutěže v Bosně a Hercegovině
Sportovní události založené roku 2000